Hazlewood (motorfiets), een historisch Brits motorfietsmerk
Hazlewood (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Lee Hazlewood, een Amerikaanse countryzanger, songwriter en muziekproducer